Мане́жный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Санкт-Петербурге:
 Манежный переулок — улица в Центральном районе.
 Манежный переулок — улица в Кронштадте.

Украина 
 Манежный переулок — улица в Одессе.

См. также 
 Манежная площадь
 Манежный проспект
 Манежная улица